Revista de Ciencias, Literatura y Artes (1855-1860) puede hacer referencia:
 Revista de Ciencias, Literatura y Artes, una revista publicada en Sevilla entre 1855 y 1860.
 Revista de Ciencias, Literatura y Artes, una revista publicada en Sevilla, fundada en 1867.